Halász Miklós (1895–1985) ügyvéd, történész, író, újságíró
 Halász Miklós (1931–1988) tájfutó, szakíró
 Halász Miklós (1946–2006) újságíró